Höök kan syfta på:

 Höök (efternamn) – efternamn även skrivet Hök
 Höök (TV-serie) – svensk TV-serie 2007–2009
 Hööks Hästsport – butikskedja